Córdoba može označavati:

 Španjolska
 Córdoba (Španjolska), španjolski grad, glavni grad istoimene provincije u Andaluziji;
 Córdoba (španjolska pokrajina);

 Argentina Córdoba (Argentina), argentinski grad, glavni grad istoimene provincije u središnjem dijelu države;
 Córdoba (argentinska pokrajina);

 Kolumbija Córdoba (kolumbijski departman), kolumbijski departman ;

 SAD Córdoba, Alabama, grad u državi Alabama
 Córdoba, Aljaska, grad u državi Aljaska
 Córdoba, Illinois, grad u državi Illinois
 Córdoba, Južna Karolina, grad u državi Južna Karolina
 Córdoba, Tennessee, grad u državi Tennessee

 Meksiko Córdoba (Durango, Meksiko), grad u državi Durango;
 Córdoba (Veracruz, Meksiko), grad u državi Veracruz;

 Nikaragva'''
 nikaragvanska córdoba, nacionalna valuta u Nikaragvi.